Roasso Kumamoto (jap. ) ist ein japanischer Fußballverein aus Kumamoto in der gleichnamigen Präfektur. Aktuell spielt der Verein in der zweiten japanischen Liga, der J2 League.

Der Beiname des Vereins „Roasso“ ist eine Kombination aus den italienischen Worten „rosso“ (dt. Rot) und „asso“ (dt. Ass).

Geschichte 
Der Verein wurde als NTT Kumamoto Soccer Club im Jahr 1969 gegründet. Der Klub erreichte 1984 den Aufstieg in die Kyushu Regional League.

Im Jahr 1985 wurde der Verein nach der Privatisierung des Hauptsponsor und Namensgeber NTT in NTT Kyushu Soccer Club umbenannt. Nach der Teilung von NTT in West und Ost hieß der Verein ab 1999 NTT West Kumamoto Soccer Club.

Im Jahr 2001 erreichte der Verein erstmals den Aufstieg in die drittklassige Japan Football League und wurde auf Anhieb Achter. Im Jahr 2002 zog NTT den Vereinsbesitz zurück und der Verein nahm den Namen Alouette Kumamoto an. Namensgeben ist die Feldlerche, das Symbol der Präfektur Kumamoto. In dieser Saison stieg der Verein mit einem enttäuschenden 17. Platz wieder in die regionale Kyushu Liga ab.

Im Jahr 2005 benannte sich der Verein Rosso Kumamoto nach der Vereinsfarbe. Noch im selben Jahr gelang der Wiederaufstieg in die Japan Football League. Nach der Vizemeisterschaft in der JFL gelang 2007 sogar der Aufstieg in die zweitklassige J. League Division 2. Nach dem Aufstieg wechselte der Verein zum 1. Januar 2008 seinen Namen in seine heute bestehende Form.

Durch eine starke Erdbebenserie in der Präfektur Kumamoto und den daraus resultierenden Schäden war Roasso Kumamoto während der Saison 2016 zwischen Mitte April und Mitte Mai zu einer kompletten Aussetzung des Spielbetriebs gezwungen; das heimische Umakana Yokana Stadium blieb sogar bis zum Juli 2016 unnutzbar.

Erfolge 
 J3 League: 2021 

 Japan Football League
 2. Platz: 2007 

 Kyushu Soccer League
 1. Platz: 1991, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2005
 2. Platz: 1989, 1992

 All Japan Senior Football Championship
 Sieger: 1998, 2005

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Egao Kenkō Stadium in Kumamoto in der Präfektur Kumamoto aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 32.000 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

KSL: Kyūshū Soccer League (5. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Homepage
 Roasso Kumamoto bei transfermarkt.de
 Roasso Kumamoto bei soccerway.com
 Roasso Kumamoto bei fussballzz.de

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1969
Organisation (Präfektur Kumamoto)